Husner ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Husner (* 15. Jahrhundert), deutscher Humanist
 Marjan Husner (* 1992), ukrainischer Naturbahnrodler